Scottish Football League (1915/1916) – był to 26. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 21 sierpnia 1915, a zakończył się 29 kwietnia 1916. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowski obronił Celtic, dla którego był to 13. tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobył Jimmy McColl, który strzelił 34 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

1915 w piłce nożnej
1915 w Wielkiej Brytanii
1916 w piłce nożnej
1916 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji